Первая Федеральная Лига Югославии 1972/1973 () — 44-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1972/1973
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1972 году
Спорт в Югославии в 1973 году